Jan Kits sr. (evangelist)
Jan Herm Kits, (evangelist) zijn zoon